Regno Unito
Hingham – paese del Norfolk
 Stati Uniti d'America
Hingham – comune della contea di Plymouth, Massachusetts
Hingham – città della contea di Hill, Montana